Цао Лэй (, род. 24 декабря 1983 года, Хэбэй) — китайская тяжелоатлетка, член национальной сборной Китая. На Олимпийских играх 2008 года стала чемпионкой в тяжёлой весовой категории (до 75 кг), но после проваленной допинг пробы была лишена медали. Является двукратной чемпионкой мира 2006 и 2007 годов. Выступает в весовой категории до 75 кг.

Ссылки 
 Профайл на сайте Олимпийских игр 2008

Тяжелоатлеты Китая
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике